

Patronyme 

 Agnes Fink (1919-1994), actrice allemande ;
 Amanda Fink (née en 1986), joueuse de tennis américaine ;
 Anton Fink (né en 1987), footballeur allemand ;
 Ashley Fink (née en 1986), actrice américaine ;
 Bernarda Fink (née en 1955), mezzo-soprano argentine ;
 Eugen Fink (1905-1975), philosophe allemand ;
 Florika Fink-Hooijer (1962-), fonctionnaire européenne à la Commission européenne ;
 Heinrich Fink (1935-2020), théologien allemand, ancien professeur d'université et homme politique ;
 Helmut Fink, arbitre de football allemand ;
 Ida Fink (née en 1922), écrivain israélienne ;
 Ignace Fink (1910-1993), directeur de l'œuvre sociale juive COJASOR, et père de Mathias Fink ;
 Jens Fink-Jensen (né en 1956), poète et compositeur danois ;
 Mathias Fink (né en 1945), physicien français ;
 Michael Fink (né en 1982), footballeur allemand ;
 Nadia Fink (née en 1977), écrivaine, éditrice et journaliste argentine ;
 Oliver Fink (né en 1982), footballeur allemand ;
 Paulette Fink (1911-2005), infirmière juive et résistante ;
 Pia Fink (née en 1995), fondeuse allemande ;
 Rudi Fink (né en 1958), boxeur allemand ;
 Thorsten Fink (né en 1967), footballeur et entraîneur allemand.

Autres 
 Fink, un projet open source visant à porter des applications Unix sur Mac OS X
 Fink, un groupe folk britannique
 Fink, un groupe de rock alternatif allemand

Voir aussi 
 Barton Fink, un film américain des frères Coen, sorti en 1991
Patronyme juif